Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2010 były 19. w historii rosyjskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozpoczęły się 12 marca 2010 roku, a zakończyły 28 listopada 2010 roku. W rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, w tym trzy, które awansowały z Pierwszej dywizji: Anży Machaczkała, Sibir Nowosybirsk i Ałanija Władykaukaz. Drużyna FK Moskwa, która w sezonie 2009 zajęła 6. miejsce, została wycofana z rozgrywek z powodów finansowych. Tytułu mistrzowskiego bronił .

Drużyny

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
 19 goli
  Welliton ()
 14 goli
  Ołeksandr Alijew ()
  Siarhiej Karnilenka (/)
 13 goli
  Aleksandr Kierżakow ()
 10 goli
  Władimir Diadiun ()
  Danny ()
  Artiom Dziuba ()

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2010 w Rosji